Дайамантина:

 Дайамантина — река в Центральной Австралии.
 Дайамантина — район местного самоуправления в Квинсленде.
 Дайамантина — национальный парк в Квинсленде.

См. также 
 Дайамантинозавр